Crewe
Crewe (Virgínia)
Crewe (cratera)

Desambiguações de topônimos